Irene de Todos los Santos Urdangarin y Borbón (Barcelona, 5 de junio de 2005) es una aristócrata española, hija de la infanta Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin, antiguos duques de Palma de Mallorca. Es décima en la línea de sucesión al trono español.

Biografía

Nacimiento 
Irene nació el 5 de junio de 2005 en la Clínica Teknon de Barcelona a las 15:55 horas, pesando 3,685 kilogramos y midiendo 50 centímetros.

Fue la sexta nieta de los reyes de España.

Bautismo 
Fue bautizada el 14 de julio de 2005 en el Palacio de la Zarzuela por el arzobispo de Madrid Rouco Varela. Sus padrinos fueron Rosario Nadal y Pedro López Quesada.

Infancia y juventud 
Desde su nacimiento hasta el año 2009 residió en Barcelona y estudio en el Liceo Francés de la ciudad condal.

En el año 2009 la familia se traslada a Washington D.C. En el año 2012 se vuelven a instalar en Barcelona, hasta el septiembre de 2014 cuando se trasladan a Ginebra.

Títulos 
 5 de junio de 2005-presente: Excelentísima señora doña Irene de Todos los Santos Urdangarin y Borbón, grande de España.

Ancestros

Véase también 
 Línea de sucesión al Trono de España

Notas

Referencias 

Niños de la realeza
Casa de Borbón en España
Grandeza de España
Familia real española
Nacidos en Barcelona